Le terme "Bulstrode" fait référence à:

Personnes
 Bulstrode Whitelocke, un avocat anglais,
 Richard Bulstrode (1610 – ), un auteur anglais, diplomate et soldat, un des fils de Edward Bulstrode (1588-1659).

Personnages fictifs

 Bulstrode (Thomas the Tank Engine), un personnage de "Railway Series" by the Rev. W. Awdry.
 Millicent Bulstrode et Violetta Bulstrode, personnages fictif dans la série Harry Potter.
 Monsieur Bulstrode, un homme d'affaires fortuné, philanthrope et zélé évangélique dans le roman Middlemarch de George Eliot.
 Violetta Bulstrode, sorcière dans l'univers de fiction de Harry Potter

Toponymie

Angleterre

 Bulstrode Park, un parc de Gerrards Cross, Buckinghamshire, en Angleterre.

Canada

 Canton Bulstrode, de la municipalité de paroisse de Saint-Rosaire, dans la MRC Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 10' 00"; 72° 05' 00".
 Hameau Bulstrode. Toponyme remplacé par: Hameau Defoy, situé à Daveluyville, dans la MRC Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 08' 34"; 72° 08' 13".
 Rivière Bulstrode, Saint-Samuel, Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 02' 45"; 72° 15' 12".
 Saint-Valère-de-Bulstrode. Toponyme municipal remplacé par: Saint-Valère, dans la MRC Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 04' 00"; 72° 06' 00".

Autres

 Bulstrode est une péniche utilisée pour transporter des marchandises comme le charbon et la pierre.